Cove Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cove Creek Bridge (Conway County, Arkansas), NRHP-Nr. 04000499
 Cove Creek Bridge (Logan County, Arkansas), NRHP-Nr. 95000645
 Cove Creek Tributary Bridge, Corley, Arkansas